Bosznia-Hercegovina
Briševo falu Prijedor községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Briševo falu Poličnik községben Zára megyében